Okręty brytyjskiej marynarki wojennej Royal Navy:

 „Sovereign of the Seas”, później „Royal Sovereign” (1637−1697) – 102-działowy okręt liniowy I klasy, wodowany w 1637, całkowicie przebudowany w 1661 i 1685, spalony w Chatham 27 stycznia 1697 roku;
 „Royal Sovereign” (1701−1766) – okręt liniowy I klasy, wodowany w 1701, przebudowany w 1722-1725, wycofany w 1766 roku;
 „Royal Sovereign” (1786−1841) – 100-działowy okręt liniowy I klasy, wodowany w 1786, okręt flagowy admirała Collingwooda w bitwie pod Trafalgarem;
 „Royal Sovereign” (1864−1885) – pancernik wieżowy obrony wybrzeża;
 „Royal Sovereign” (1892−1913) – pancernik (przeddrednot) typu Royal Sovereign;
 „Royal Sovereign” (1916−1949) – pancernik (drednot) typu Revenge (R), z okresu obu wojen światowych, między 1944 a 1949 rokiem służył jako radziecki „Archangielsk”.

Royal Sovereign